IPEC ist die Abkürzung für:
 Interpolyelektrolytkomplexe (interpolyelectrolyte complexes), siehe Copolymere aus Polymethylmethacrylat
 IPEC Aviation, eine australische Airline
 Kernkraftwerk Indian Point in Buchanan, New York, USA
 Independent Petroleum Exporting Countries, mit der OPEC konkurrierender Verbund erdölexportierender Staaten

Siehe auch:
 Ipek

Abkürzung